La pausa (The Pause) – racconto di Isaac Asimov del 1954, contenuto in Testi e note
 La pausa (The Fermata) – romanzo di Nicholson Baker del 1994